Ajisai — японский спутник, был запущен в 1986 году. После запуска спутнику было дано новое название — Ajisai (японское название Гортензии), но этот спутник наиболее известен под аббревиатурой EGP. Некоторые источники называют аппарат экспериментальным геодезическим спутником, или EG.

История 
Ajisai был запущен из Танегасимского Космического центра 12 августа 1986 года в 20:45 по Гринвичу (13 августа, 05:45 по местному времени). После запуска космического корабля получил международное обозначение 1986-061A и номер 16908.

Структура 
Ajisai полностью пассивен, и работает, отражая солнечный свет или наземныe лазеры.

Примечания 

Пассивные спутники
Японские искусственные спутники Земли